Het wereldkampioenschap superbike van Hockenheim 1988 was de derde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1988. De races werden verreden op 8 mei 1988 op de Hockenheimring Baden-Württemberg nabij Hockenheim, West-Duitsland.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1988
Hockenheim